Donzelot ist der Familienname folgender Personen: 

 François-Xavier Donzelot (1764–1843), französischer Politiker und General
 Jacques Donzelot (* 1943), französischer Soziologe